Hans Gamper ist der Name von

 Hans Gamper (Politiker) (1890–1970), österreichischer Politiker (CS, ÖVP), Abgeordneter zum Tiroler Landtag sowie Landesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter in der Tiroler Landesregierung
 Joan Gamper Hans Max „Joan“ Gamper (1877–1930), Schweizer Sportler, Geschäftsmann, Fussballpionier, -spieler und -funktionär sowie Mitgründer des FC Zürich und Gründer des FC Barcelona